Filadelfia (Bijbelse plaats), een van de zeven gemeenten in Klein-Azië uit de Openbaring van Johannes
Filadelfia (Costa Rica), een plaats in Costa Rica
Filadelfia (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vibo Valentia
Filadelfia (Colombia), een gemeente in Colombia
Filadelfia (Paraguay), een stad in Paraguay
Filadelfia (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia
Filadelfia (Pando), een plaats in deze gemeente in Bolivia, departement Pando
Filadelfia (Appingedam), een rijksmonument in Nederland
Filadelfiagemeente (Culemborg), een christelijke gemeente in Nederland

Zie ook
 Philadelphia (doorverwijspagina)
 Filadélfia (doorverwijspagina)